Абдрашитовский сельсовет () — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Альшеевском районе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Законом «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

История 
Законом Республики Башкортостан «Об изменении границ и объединении отдельных сельских поселений в Республике Башкортостан» от 19 ноября 2008 года № 50-З Абдрашитовский сельсовет был объединён с Крымским сельсоветом в единый Абдрашитовский сельсовет с административным центром в селе Абдрашитово.

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты
Богдановка — исключена из учётных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 № 6-2/396 «Об исключении из учётных данных некоторых населённых пунктов»

Примечания 

Муниципальные образования Альшеевского района
Сельские поселения Башкортостана